Baruj Benacerraf – fisiologo e immunologo venezuelano naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la medicina 1980
 Margot Benacerraf – regista venezuelana di origine ebrea marocchina. Una dei primi registi latinoamericani a studiare all'IDHEC
 Paul Benacerraf – filosofo e scrittore statunitense di origine francese. Fu docente all'Università di Princeton